Riedlhof ist der Name folgender Orte:

 Riedlhof (Eslarn), Ortsteil von Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Riedlhof (Gemeinde Raab), Ortschaft von Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich